Алексей Разумовский: Разумовский, Алексей Григорьевич (1709—1771) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны.
 Разумовский, Алексей Кириллович (1748—1822) — сын К. Г. Разумовского, граф, российский государственный деятель, министр просвещения, ботаник.